De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1998 bij de mannen werden voor de 97e keer gehouden. De Spanjaard Carlos Moyà won het toernooi door zijn landgenoot Àlex Corretja in de finale met 6-3, 7-5, 6-3 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Finalerondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Roland Garros
ITF-toernooi in 1998